Maddington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maddington (del av en befolkad plats), Western Australia, Gosnells,

Kanada 

 Maddington (kommun), Québec, Mauricie, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar